Ге́рлі () — прізвище, англійська версія принаймні трьох різних оригінальних ірландських імен: Ó hUirthile, назви частини племінної групи (клану) Дал г-Кайс з графства Клер та півночі графства Тіпперері; Ó Muirthile, з околиць  на заході графства Корк; і Ó hIarlatha, з району  (графство Корк) та його англіфікованої форми (O')Herlihy.

Відомі носії:
 Девід Герлі (;  1953) — колишній старший офіцер Австралійської армії і 27-й генерал-губернатор Австралії.
 Дуглас Герлі (;  1966) — американський інженер, астронавт НАСА.
 Елізабет Герлі (;  1965) — англійська акторка, модель, продюсер, дизайнер одягу.
 Келлі Герлі (;  1988) — американська фехтувальниця на шпагах, олімпійська медалістка (2012), чемпіонка світу (2018).
 Кортні Герлі (;  1990) — американська фехтувальниця на шпагах, олімпійська медалістка (2012), чемпіонка світу (2018).
 Роберт Герлі (;  1988) — австралійський плавець, призер Чемпіонату світу з водних видів спорту (2009), чемпіон світу з плавання на короткій воді (2008, 2012).
 Френк Герлі (; 1885—1962) — австралійський фотограф, режисер-документаліст, мандрівник.
 Чад Герлі (;  1977) — американський підприємець, засновник і колишній генеральний директор сайту YouTube.

Примітки